Felix (lat.: „glücklich“) steht für
 Felix, einen männlichen Vornamen
 Felix (Familienname)
 Felix (Funk), Längstwellensender der Kriegsmarine bei Krempel in Dithmarschen (1940–1945)
 Felix (Musiker), Pseudonym des britischen Musikproduzenten Francis Wright (Don’t You Want Me, 1992)
 Felix, den Europäischen Filmpreis
 Felix (1988), einen 1987 gedrehten, deutschen Spielfilm
 Felix (2000), einen 1999 gedrehten, französischen Spielfilm
 Felix (Hörspielreihe), eine Hörspielreihe von EMI Electrola und Hörzu aus den 1970ern bis 1980er Jahren; basierend auf der gleichnamigen TV-Serie.
 Felix (Filmreihe), 60 Episoden einer NDR-Sandmännchen-Fernsehfilmreihe von Rudolf Fischer
 Felix (Sportauszeichnung), Sportauszeichnung des Landessportbundes Nordrhein-Westfalen
 (1664) Felix, ein Asteroid des Hauptgürtels
 Apache Felix, eine Open Source Implementation der OSGi R4 Service Platform
 Der Hase Felix, eine Kinderbuch-Serie aus dem Coppenrath Verlag
 Gütesiegel FELIX für besondere Förderung der musikalischen Entwicklung in Kindertagesstätten
 Hurrikan Felix, Name einer Reihe von Hurrikans (2007, 2001, 1995, 1989)
 Unternehmen Felix, nicht realisierter Plan zur Einnahme Gibraltars im Zweiten Weltkrieg

Felix ist der Name zweier Comicserien:
 Felix (Comic), eine von 1958 bis 1981 im Bastei-Verlag erschienene Heftreihe
 Felix the Cat (in Deutschland auch Felix der Kater), eine US-amerikanische Comic-Figur

Felix ist geografische Bezeichnung für
 Felix (Almería), Ortschaft in der spanischen Provinz Almería,
 Arabia Felix, lat.: „glückliches Arabien“, Bezeichnung der Römer für den Jemen,
 Felix Arba, alternativer Namen der Insel Rab
 Felix Cove, Bucht in Neufundland, Kanada,
 Felix Park, Ort auf Grenada,
 San Félix, Insel im Pazifik
 St. Felix (Südtirol), Ort in Südtirol,
 Felixturm, denkmalgeschützter Turm in Sachsen
 Băile Felix, ein Kurort in Rumänien
 deutscher Name für Veelikse in Estland

Siehe auch
Felix Austria, lat.: „glückliches Österreich“ bezugnehmend auf die Heiratspolitik der Habsburger
Felix Austria (Unternehmen), österreichischer Nahrungsmittelhersteller
Phelix
 Palais Felix